Сити Фадила Супари (; 6 ноября 1949, Суракарта, Центральная Ява) — индонезийский государственный деятель, , врач-, , министр здравоохранения Индонезии (21 октября 2004 — 20 октября 2009). Член Президентского консультативного совета Индонезии (2010—2014). Доктор медицинских наук (1996).

Биография 
До 1972 года изучала медицину в Университете Гаджа Мада в Джокьякарте. В 1996 году получила докторскую степень по медицине в Университете Индонезии. В 1993 году прошла курс молекулярной кардиологии в Центре сердца в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и курс эпидемиологии на факультете Университета Индонезии. В 1998 году стажировалась на курсах профилактической кардиологии в Гётеборге (Швеция), работала научным сотрудником сравнительной медицины в Университете Уэйк-Форест (США).

Позже читала лекции на факультете общественного здравоохранения, на кафедре сердца и кровеносных сосудов Национального кардиологического центра медицинского факультета Университета Индонезии.

25 лет проработала кардиологом. Была главой исследовательского отдела Индонезийского фонда сердца и руководителем исследовательского центра кардиологической больницы Харапан Кита.

Стала известной в 2007 г., когда будучи Министром здравоохранения Индонезии, объявивила на совместной пресс-конференции о том, что её страна «незамедлительно» возобновит предоставление образцов вирусов птичьего гриппа H5N1 для совместного использования. Ранее развивающиеся страны поставляли вирусы H5N1 в сотрудничающие центры ВОЗ для исследований и подготовки к производству вакцин, однако производимые коммерческими компаниями в результате этого вакцины, были недоступны для таких развивающихся стран, как Индонезия. Она назвала такую систему «несправедливой». Это также предотвратило возможность использования штамма вируса в качестве биологического оружия.

Согласно некоторым СМИ, в 2009 году Супари предположила, что вирус гриппа A (H1N1) мог быть создан генетически. Ранее она обвиняла западные правительства в создании и распространении вирусов с целью увеличения доходов фармацевтических компаний.

В июне 2017 года Супари была признана виновной в коррупции и приговорена к четырем годам тюремного заключения. Суд по делам о коррупции Джакарты установил, что в 2005 году она брала взятки, связанные с закупкой медицинского оборудования для кризисного центра Министерства здравоохранения страны. Супари была оштрафована на 200 миллионов индонезийских рупий ($ 15 042), хотя её действия нанесли государству убытки в размере 6,15 миллиарда рупий. Суд постановил, что она злоупотребила своими полномочиями министра, получив взятки в размере 3,2 миллиарда рупий от двух директоров PT Graha Ismaya в виде дорожных чеков. Супари была обязана вернуть государству 550 миллионов индонезийских рупий после того, как ранее она вернула 1,35 миллиарда рупий.

Примечания

Ссылки 
 Knowing Who Is Siti Fadilah Supari
Министры здравоохранения Индонезии
Выпускники Университета Индонезия
Выпускники Университета Гаджа Мада
Доктора медицинских наук
Коррупция в Индонезии